Mahdi – islamski Mesjasz
 Mirza Gulam Ahmad (1835–1908) – indyjski reformator religijny
 Mahdi z Sudanu (1844–1885) – przywódca powstania sudańskiego
 Mahdi – fremeński Mesjasz z powieści Diuna
 Mahdi – arabskie imię